Pylaecephalidae — родина дицинодонтів, що існувала у пізньому пермі. Скам'янілості представників родини знайдені у Південній Африці. Це були невеликі дицинодонти з бивнями, що призначені для риття нір.

Таксономія 
Родина була запропонована у 1934 році та була перевизначена у 2009 році. Diictodontidae і Robertiidae вважаються молодшими синонімами Pylaecephalidae; хоча родова назва Pylaecephalus вважається молодшим синонімом Diictodon, назва Pylaecephalidae передує цим назвам і тому має пріоритет.

Філогенія 
Філогенетична кладограма згідно з Kammerer et al. (2011):

Примітки 

Дицинодонти
Вимерлі родини плазунів